Суперку́бок Португа́лии по футбо́лу () или Суперкубок Кандиду де Оливейра () — соревнование по футболу, состоящее из одного матча, в котором играют Чемпион Португалии и обладатель Кубка Португалии предыдущего сезона, проходящее под эгидой Португальской футбольной федерации. В случае выигрыша одним клубом «золотого дубля» — и чемпионата, и Кубка Португалии — то в Суперкубке играет обладатель «дубля» и команда-финалист Кубка Португалии.

Суперкубок назван в честь основателя современного футбола в Португалии и главного тренера Сборной Португалии с 1926 года по 1929 год — Кандиду ди Оливейра.

История 
В сезоне 1943/44 был создан специальный матч между чемпионом Португалии лиссабонским «Спортингом» и обладаелем Кубка Португалии «Бенфикой» — турнир проходил на Национальном стадионе, приз был назван Кубком Империи (не путать с Кубком Империи (), название первого розыгрыша Кубка Португалии с 1912 года по 1918 год, который не признан Португальской футбольной федерацией). После игры было решено, что конкурс будет продолжаться, но позже он был отменён. Суперкубок вновь начали проводить, но неофициально с 1978 года. В 1978—1979 прошёл турнир в рамках местного дерби между обладаелем Кубка «Боавиштой» и чемпионом «Порту», который завершился победой 2:1 «Боавишты».

В следующем сезоне 1979/80 прошёл турнир в рамках другого дерби между «Бенфикой» и «Спортингом». Это был второй неофициальный Суперкубок и первый двухматчевый.

С успехом неофициального Суперкубка, Футбольная федерация Португалии решила поддержать турнир на ежегодной основе с двумя матчами.

Первое официальное проведение турнира произошло в следующем сезоне — 1980/81 — уже с именем Суперкубок Кандиду де Оливейра ().

Были установлены следующие правила: турнир за суперкубок проходит в двухматчевом противостоянии и в результате по сумме двух матчей будет определяться победитель. Если по сумме двух матчей в результате ничья, то должен играться финальный матч на нейтральном поле, чтобы выявить победителя. Если по исходу времени победитель не выявлен, назначается серия пенальти. Переигровка была шесть раз — 1983/84, 1990/91, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1999/00, а в сезоне 1983/84 переигровка состоялась в двухматчевом поединке (дома и в гостях, на своих стадионах).

Поскольку интерес к Суперкубку пошёл на убыль, то в целях сокращения общего количества игр для команд в год в сезоне 2000/01 футбольная федерация Португалии приняла решение об отмене двухматчевого розыгрыша и был введён регламент одноматчевого на нейтральном поле. Стадион назначается по решению футбольной федерации.

Результаты 

Примечание: Команды, выделенные курсивом, играли в Суперкубке как финалисты Кубка, так как их оппоненты выиграли «золотой дубль», то есть чемпионат и Кубок.

Достижения 
 Примечание: Эта статистика не включает неофициальный розыгрыш сезона 1943/44.

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные соревнования в Португалии
Португалия